

Patronymes 
 Antoinette Le Normand-Romain, une historienne de l'art française ;
 Frédéric Henri Le Normand de Lourmel (1811-1854), général français ;
 Isabelle Le Normand, commissaire d'exposition ;
 Robin Le Normand,  footballeur français.

Divers 
 Le Normand,  escorteur rapide de la Marine nationale française en service de 1956 à 1993 ;
Classe Le Normand, la classe de navire auquel il a donné son nom ;
 Le Normand, un autobus du constructeur canadien Prévost car lancé à la fin des années 1950 ;
 Prix Michelle-Le Normand, un prix littéraire québécois.

Voir aussi